Die UEFA Nations League 2024/25 soll die vierte Saison der UEFA Nations League, eines internationalen Fußballturniers für europäische Nationalmannschaften, sein.

Modus 

Die 55 europäischen Nationalmannschaften (Mitglieder der UEFA) werden in vier Ligen eingeteilt, wobei die Ligen A, B und C jeweils 16 Mannschaften in vier Vierergruppen umfassen. Liga D besteht aus 7 Mannschaften in einer Dreier- und einer Vierergruppe. Die Mannschaften werden auf der Grundlage UEFA Nations League 2022/23 eingeteilt. Jede Mannschaft spielt zwei Mal gegen jede andere Mannschaft seiner Gruppe. Somit bestreitet eine Mannschaft der Dreiergruppe in Liga D vier Spiele, jede andere Mannschaft sechs.

Zur Austragung 2024/25 tritt ein veränderter Modus in Kraft. In der höchsten Liga (Liga A) qualifizieren sich nun die Gruppensieger und -zweiten für das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Viertelfinale, dessen Sieger sich für das Final-Four-Turnier qualifizieren. Dessen Gastgeber wird, wie bei den vorherigen Austragungen, aus den vier qualifizierten Teams ausgewählt.

In Liga B, C und D steigen die Gruppensieger in die nächsthöhere Liga der UEFA Nations League 2026/27 auf, während die Gruppenletzten der Liga A und B in die nächsttiefere Liga absteigen. Zudem werden ab der Austragung 2024/25 Relegationsspiele zwischen den Gruppendritten der Liga A und den Gruppenzweiten der Liga B, sowie zwischen den Gruppendritten der Liga B und den Gruppenzweiten der Liga C in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Play-downs der Liga C entfallen hingegen, die beiden am  schlechtesten platzierten Mannschaften der Liga C steigen in die Liga D ab.

Regeln für die Platzierung in der Gruppe 

Wenn zwei oder mehr Teams in derselben Gruppe nach Abschluss der Ligaphase punktgleich sind, werden die folgenden Kriterien für die Platzierung angewendet:
 Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl der erzielten Tore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwendung der Kriterien 1 bis 3 Mannschaften immer noch gleichrangig sind, werden die Kriterien 1 bis 3 erneut angewendet – dieses Mal ausschließlich auf die Spiele zwischen den betreffenden Mannschaften. Wenn dieses Verfahren nicht zu einer Entscheidung führt gelten die Kriterien 5 bis 11.
 Tordifferenz in allen Gruppenspielen;
 Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen;
 Auswärtstore in allen Gruppenspielen;
 Höhere Anzahl von Siegen in allen Gruppenspielen;
 Höhere Anzahl von Auswärtssiegen in allen Gruppenspielen;
 Geringere Disziplinarpunktzahl in allen Gruppenspielen (1 Punkt für eine Gelbe Karte, 3 Punkte für eine Gelb-Rote Karte, 3 Punkte für eine Rote Karte, 4 Punkte für eine gelbe Karte mit anschließender Roter Karte).
 Position in der Zugangsliste der UEFA Nations League 2024–25.

Regeln für die Rangliste in der Liga 

Die Rangliste der jeweiligen Liga wird wie folgt ermittelt:
 Position in der Gruppe
 Größere Punktzahl
 Bessere Tordifferenz
 Höhere Anzahl erzielter Tore
 Höhere Anzahl von Auswärtstoren
 Höhere Anzahl an Siegen
 Höhere Anzahl an Auswärtssiegen
 Geringere Disziplinarpunktzahl in allen Gruppenspielen (1 Punkt für eine Gelbe Karte, 3 Punkte für eine Gelb-Rote Karte, 3 Punkte für eine Rote Karte, 4 Punkte für eine gelbe Karte mit anschließender Roter Karte).
 Position in der Zugangsliste der UEFA Nations League 2024/25

Für die Einstufung der Mannschaften in Liga D, die sich aus unterschiedlich großen Gruppen zusammensetzt, werden die Ergebnisse gegen die viertplatzierte Mannschaft in Gruppe D1 nicht berücksichtigt, um die erst-, zweit- und drittplatzierten Mannschaften beider jeweiligen Gruppen vergleichen zu können.

Die Rangliste der vier besten Teams in Liga A wird durch ihre Platzierung im Finale der Nations League bestimmt:
 Gewinner der UEFA Nations League 2024/25
 Zweiter der UEFA Nations League 2024/25
 Dritter der UEFA Nations League 2024/25
 Vierter der UEFA Nations League 2024/25

Kriterien für die gesamte Rangliste 

Die Gesamtrangliste der UEFA Nations League wird wie folgt erstellt:
 Die 16 Liga-A-Mannschaften belegen die Plätze 1 bis 16 gemäß ihrer Ligaplatzierung
 Die 16 Liga-B-Teams belegen die Plätze 17 bis 32 gemäß ihrer Liga-Ligaplatzierung
 Die 16 Liga-C-Teams belegen die Plätze 33 bis 48 gemäß ihrer Liga-Ligaplatzierung
 Die 7 Liga-D-Teams belegen die Plätze 49 bis 55 gemäß ihrer Liga-Ligaplatzierung

Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 

Die UEFA Nations League 2024/25 könnte teilweise mit der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verbunden sein, wie dies bei der UEFA Nations League 2020/21 der Fall war. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen.

Spieltermine 
Die Spiele sollen an folgenden Terminen ausgetragen werden:

Teilnehmer 

Alle 55 UEFA-Nationalmannschaften nehmen am Wettbewerb teil. Die Teams, die in den Ligen A und B den letzten Platz ihrer Gruppe belegten, sowie die Verlierer der Relegationsspiele der Liga C der Saison 2022/23 steigen eine Liga ab, während die Gruppensieger der Ligen B, C und D aufsteigen. Die verbleibenden Teams bleiben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 

 UEFA Nations League – Offizieller Webauftritt der UEFA Nations League
 Grünes Licht für UEFA Nations League – Informationen zum Wettbewerb auf den Seiten der UEFA (27. März 2014)

Einzelnachweise 

 
Fußballsaison 2024/25